Салинг:

 Салинг — часть рангоута, деревянная или металлическая рамная конструкция, состоящая из продольных (лонго-салингов) и поперечных (краспиц) брусьев, закрепляемая на топе стеньги.
 Салинг — гевог в дзонгхаге Монгар, Бутан.